Île Hall peut faire référence à :
 Île Hall, île de l'archipel François-Joseph, en Russie
 Île Hall, île de la mer de Béring, en Alaska (États-Unis)
 Îles Hall, archipel de l’État de Chuuk, dans les États fédérés de Micronésie